Heidi steht für:

 Heidi, einen weiblichen Vornamen
 Heidi (Roman), einen Roman der Schweizer Autorin Johanna Spyri mit gleichnamiger Hauptfigur
 diverse nach dieser Figur entstandene Filme und andere Werke, siehe Heidi (Roman) #Abgeleitete Werke
 Heidi The Ride, eine Achterbahn thematisiert nach der gleichnamigen Romanfigur
 Heidi (Opossum), ein Zootier
 Heidi (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Heidi (Schiff), ehemalige Fähre (gebaut als Stena Baltica)
 (2521) Heidi, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 HEIDI Device Interface (HEIDI: HOOPS Extended Immediate-mode Drawing Interface), Schnittstellentreiber von AutoCAD